

Geografia
 Carle Place – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York

Persone
 Antonio Carle – chirurgo, patologo e accademico italiano
 Eric Carle – scrittore e illustratore statunitense
 Giuseppe Carle – filosofo e accademico italiano
 Matt Carle – hockeista su ghiaccio statunitense
 Nick Carle – calciatore australiano di origini cilene
 Sophie Carle – cantante e attrice lussemburghese